Xanthippos ist der Name von drei griechischen Personen der Antike:

 dem Athener Xanthippos, Vater des Perikles, der Anfang des 5. Jhs. v. Chr. lebte: Xanthippos (Athen)
 dem Strategos der Ptolemäer aus dem Jahr 246/245 v. Chr.: Xanthippos (Stratege)
 dem Spartaner Xanthippos, der 255 v. Chr. Karthago gegen Rom unterstützte: Xanthippos (Sparta)